Ко́ган — прізвище єврейського походження. Походить від терміна коген. Відомі носії:
 Коган Анатолій Семенович ( 1953) — флейтист, концертний виконавець, музичний педагог.
 Коган Андрій Ігорович (1984—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Артур Коган — ізраїльський шахіст.
 Коган Григорій Михайлович — радянський піаніст, музикознавець, доктор мистецтвознавства (1940).
 Коган Євген Ісакович (1906—1983) — радянський художник-графік, майстер книжкової мініатюри.
 Коган Костянтин Єфремович — український звукооператор.
 Коган Микола Григорович (1929—1988) — український радянський скульптор.
 Коган Мойсей Герцевич — радянський скульптор.
 Коган Лев Рудольфович — історик західноєвропейської, російської та української літератури.
 Коган Леонід Борисович (1924—1982) — радянський скрипаль та педагог.
 Коган Олександр Лазарович (1895—1980) — український радянський композитор і педагог.
 Коган Олексій Вадимович — український джазмен, автор і ведучий радіопрограм.
 Коган Павло Давидович (1918—1942) — радянський поет.
 Коган Павло Леонідович — російський скрипаль та педагог, син Леоніда Когана
 Коган Семен Якович (1915—1979) — український оперний співак (тенор), викладач вокалу. Заслужений артист УРСР (1952).
 Коган-Шац Матвій Борисович — художник радянських часів.
 Коган Шнеєр Герцевич — бессарабський румунський художник і педагог.

Див. також 
 Кон (прізвище)
 Коен (прізвище)
 Каган (прізвище)

Єврейські прізвища